

Cinema 
 Let's Go – film del 1918 diretto da Alfred J. Goulding
 Let's Go – film del 1922 diretto da Harry A. Pollard
 Let's Go – film del 1923 diretto da William K. Howard
Let's Go – film del 2014 diretto da Antonietta De Lillo

Musica 
 Let's Go – singolo dei The Cars del 1979, dall'album Candy-O
Let's Go! – singolo dei Wang Chung del 1987
Let's Go – album dei Rancid del 1994
 Let's Go! – EP dei The Apples in Stereo del 2001
Let's Go – singolo di Trick Daddy del 2004, dall'album Thug Matrimony: Married to the Streets
 Let's Go – singolo di Pharoahe Monch del 2006, dall'album Desire
Let's Go – singolo di Calvin Harris

Altro 
 Let's Go – casa editrice
Let's & Go - Sulle ali di un turbo – anime